Saint-Quentin kan syfta på:
 
 Saint-Quentin – franska namnet på helgonet sankt Quintinus

Geografi

Frankrike 

 Saint-Quentin, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Quentin-de-Baron, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Quentin-de-Blavou, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Quentin-de-Caplong, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Quentin-de-Chalais, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Quentin-des-Isles, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Quentin-des-Prés, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Quentin-du-Dropt, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Quentin-en-Tourmont, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Quentin-Fallavier, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Quentin-la-Chabanne, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Quentin-la-Poterie, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Quentin-la-Tour, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Saint-Quentin-le-Petit, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Saint-Quentin-les-Anges, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Quentin-les-Chardonnets, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Quentin-les-Marais, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Quentin-le-Verger, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Quentin-sur-Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Quentin-sur-Coole, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Quentin-sur-Indrois, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Quentin-sur-Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Quentin-sur-le-Homme, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Quentin-sur-Nohain, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även

 Écourt-Saint-Quentin – en kommun i Pas-de-Calais
 Lattre-Saint-Quentin – en kommun i Pas-de-Calais
 Le Fay-Saint-Quentin – en kommun i Oise
 Marcillac-Saint-Quentin – en kommun i Dordogne
 Soumont-Saint-Quentin – Calvados

Kanada 

 Saint-Quentin (ort), New Brunswick,

Se även
San Quentin – ett fängelse i USA

Robotskapade Kanadaförgreningar